Tanacetum balsamita
 Nella Pasqua ebraica, le erbe amare ( mārôr) con cui è condito l'agnello ricordano l'amarezza della schiavitù in Egitto. Sono ritenute generalmente accettabili: la cicoria, l'indivia, il rafano selvatico e la lattuga romana